Geradon of (de) Géradon kan verwijzen naar:

 Jean François Géradon (1758-1832), Luiks advocaat, politicus en hoogleraar
 Jules de Géradon (1869-1933), Belgisch politicus
 Déborah Geradon (1986), Belgisch politica
 De Géradon (familie), adellijke familie.